Die Comarca Alto Palancia ist eine der acht Comarcas in der Provinz Castellón der Valencianischen Gemeinschaft.

Die im Südwesten gelegene Comarca umfasst 27 Gemeinden auf einer Fläche von  km².

Gemeinden 

Comarca in der Provinz Castellón